Гафель — рангоутне дерево на кораблі.
 Гафель — частина стовбура ясена або клена, з якої виробляють фанеру.
 Гафель — річка в Німеччині.

Примітки